Viktor Thorn (ur. 11 maja 1996 r. w Ärtemark) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Ulricehamns IF.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Viktor Thorn pojawił się 17 listopada 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym, zajął 30. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował podczas pierwszego etapu Tour de Ski 31 grudnia 2016 roku w Val Müstair, w sprincie stylem dowolnym, gdzie uplasował się na 33. pozycji. Natomiast pierwsze pucharowe wywalczył podczas trzeciego etapu TdS w biegu łączonym na 20 km, uplasował się na 26. pozycji.

W kwietniu 2021 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996